Редькин, Николай:
 Редькин, Николай Ефимович (1907—1985) — Герой Советского Союза.
 Редькин, Николай Николаевич (род. 1928) — советский метатель молота.
 Редькин, Николай Хрисанфович (1868—1940) — полковник лейб-гвардии Павловского полка, участник Белого движения, генерал-майор.